Линия 1 ( Судоквон чончхоль ирхосон) — первая линия единой системы внеуличного транспорта Сеульского столичного региона в Республике Корея. Включает в себя железнодорожные линии Кёнвон, Кёнъи, Кёнбу и Линию 1 Сеульского метрополитена. Линия длиной 200,6 километра с 98 станциями проходит от Тондучхона до Инчхона, Асана, Хвасона и Пхёнтхэка. На схемах обозначается цветом индиго и номером 1.

Операторы 
 Корейская национальная железнодорожная корпорация (Кёнъи, Кёнвон, Кёнбу, Пёнчом-киджисон, Кёнбу-косоксон)
 Seoul Metro (Линия 1 Сеульского метрополитена)

Станции

Примечания

Ссылки 
 Сеульский метрополитен на сайте urbanrail.net
 Интерактивная схема внеуличного транспорта Сеульского столичного региона

Железнодорожный транспорт Республики Корея
Линии Сеульского метрополитена
Линии метрополитена, построенные в 1974 году